WAS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 502 амінокислот, а молекулярна маса — 52 913.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки